Lazer se puede referir a:
 Lazer, revista sobre animación y cómics de Argentina.
 Lazer Helmets, fabricante belga de cascos de moto y bicicleta.
 Lazer, comuna de Altos Alpes (Francia).